Toponímia:
 Can Genover, edifici noucentista al municipi de Palafrugell (Baix Empordà) 
 Can Genover de Coquells, mas al veïnat de Coquells (municipi de Vilanant, Alt Empordà) 
 Biografies:
 Anna Genover i Mas
 Enric Genover i Codina (Sant Privat d'en Bas, Província de Girona, 1891- Olot, Garrotxa, 1976), metge i regidor per la Lliga Catalana
 Fèlix Genover fou monjo bernadí a Poblet, natural de Figueres, catedràtic de teologia a la universitat de Lleida 
 Jaume Genover Carreras
 Pere Genové i Colomer, farmacèutic masnoví
 Pere Genové i Soler, farmacèutic barceloní